Сордс (; , Суордс) — (переписной) посёлок в Ирландии, административный центр графства Фингал (провинция Ленстер), а также его крупнейший город.



Население 
После выделения в отдельный город Сордс превратился в самый большой по численности населённый пункт в пригороде Дублина. Бурный рост численности Сордса начался в начале 1970-х годов и был связан со строительством второй по масштабу в стране частной жилищной застройки «Rivervalley Estate». В 1990-х и 2000-х численность населения города продолжала расти вследствие массовых переездов в посёлок новых жителей, главным образом по причине его близкого расположения к Международному аэропорту Дублина.

В Сордс можно проехать по автодороге  регионального значения и по автомагистрали .

По статистическим данным переписи населения 2006 года в Сордсе проживало 33 998 человек. Согласно переписным данным город находится на третьем месте по численности населения среди всех населённых пунктов Ирландии и на восьмом месте среди населённых пунктов острова.

Город находится вблизи Международного аэропорта Дублина, поэтому для уменьшения фактора загрязнения окружающей среды обсажен со всех сторон полосами зелёных насаждений.

Демография 
Население — 33 998 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 27 175 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 Local website
 Swords history

Населённые пункты графства Фингал